Алекса́ндр Никола́евич Смирно́в:
 Смирнов, Александр Николаевич (1880 или 1882—1927) — член ЦК РСДРП(о), гласный Московской городской думы в 1917 году.
 Смирнов, Александр Николаевич (1909—1972) — первый секретарь Ивановского обкома КПСС.
 Смирнов, Александр Николаевич (род. 1947) — советский и российский материаловед.
 Смирнов, Александр Николаевич (1949—2007) — советский, российский и латвийский джазовый пианист. Примечания